Rajon Oleksandriwka (ukrainisch /Oleksandriwskyj rajon) ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

Rajon Oleksandriwka (Donezk) in der Oblast Donezk
Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad) in der Oblast Kirowohrad

Siehe auch:
 Oleksandriwka